La Región Geográfica Inmediata de Chapecó es una de las 24 regiones inmediatas del estado brasileño de Santa Catarina, y una de las siete regiones inmediatas que componen la Región Geográfica Intermedia de Chapecó, y una de las 509 regiones inmediatas en Brasil, creadas por el IBGE en 2017. Está compuesta de 32 municipios.

Municipios

Véase también 
 Organización territorial de Brasil
 Lista de regiones geográficas intermedias e inmediatas de Santa Catarina

Referencias

Enlaces externos 
 División regional de Brasil (PDF)

Geografía de Santa Catarina